Bognár Géza (1909–1987) villamosmérnök, MTA-tag
Bognár Géza (1950) gépészmérnök
Bognár Géza (1954) festőművész